szołdra (przyszynka) – Pinna, rodzaj małży morskiej
 szołdra – potrawa wielkanocna

Przypisy